Regenboogslang (aardslang), een niet-giftige slang uit de familie van de aardslangen.
Regenboogslang (fabeldier), een mythisch wezen in verschillende culturen.
Regenboogslang (spel), een kaartspel van 999 Games.